Das Ei und ich ist der Titel von

 Das Ei und ich (Buch), einer 1945 erschienenen autobiografischen Erzählung von Betty MacDonald
 Das Ei und ich (Film), einem 1947 erschienenen Film von Chester Erskine nach der Buchvorlage